Зю́зино — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Зюзино — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Зюзино — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Зюзино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Зюзино — село в Белозерском районе Курганской области.
 Зюзино — село в Раменском районе Московской области.
 Зюзино — село в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Зюзино — село в Шарканском районе Удмуртии.

Другое 
 Зюзино — бывшее село в Московской области, вошедшее в 1960 году в состав Москвы.
 Зюзино — московский район, названный в честь одноимённого села, располагавшегося на его месте.
 Зюзино — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

См. также 
 Зюзин